

События 
 Публикуется первая часть трагедии И. В. Гёте «Фауст».

Книги 
 «Женихи, или Век живи и век учись» — комедия Фёдора Иванова
 «Людмила» — баллада Василия Жуковского.
 «Не всё то золото, что блестит» — комедия Фёдора Иванова.
 «Семейство Старичковых» — пьеса Фёдора Иванова.

Литературоведение 
 «Писатель в обществе» — статья Василия Жуковского.

Родились 
 16 февраля — Жан Батист Гюстав Планш (), французский литературный и художественный критик (умер в 1857).
 25 марта — Хосе де Эспронседа (), испанский поэт-романтик (умер в 1842).
 22 мая — Жерар де Нерваль (), французский поэт-романтик (умер в 1855).
 17 июня — Генрик Арнольд Вергеланд (), норвежский писатель-публицист (умер в 1845).
 19 сентября — Теодор Мундт (), немецкий писатель, критик, автор исследований по эстетике и теории литературы (умер в 1861).
 18 октября — Генри Тейлор (), английский драматург (умер в 1886).
 2 ноября — Жюль Амеде Барбе д’Оревильи (), французский писатель и публицист (умер в 1889).
 2 декабря — Александр Николаевич Струговщиков, русский поэт и переводчик (умер в 1878).
 дата неизвестна:
 Александр Зданович (), польский писатель и лингвист (умер в 1868).
 Александр Степанович Кислов, русский писатель (умер в 1866).
 Константин Негруцци (), молдавский и румынский писатель (умер в 1868).
 Андрей Порфирьевич Сребрянский, русский поэт (умер в 1838).
 Адольф Фавр (), французский писатель и поэт (умер в 1886).
 Михал Ходзько (), польский поэт и переводчик (умер в 1879).
 Али Хаджи (, малайский поэт (умер в 1873).

Скончались 
 22 января — Джордж Стивенс (), английский издатель и исследователь творческого наследия Вильяма Шекспира (родился в 1736).
 30 марта — Густав Фредрик Гилленборг, шведский писатель (родился в 1731).
 25 апреля — Уильям Купер (), английский поэт — предшественник романтизма (родился в 1731).
 дата неизвестна:
 Козмас Баланос, греческий священник, математик, педагог и писатель (родился в 1731).